Conche är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Conche ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Conche är platt åt nordväst, men västerut är den kuperad. Havet är nära Conche åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Conche. Trakten är glest befolkad. Conche är det största samhället i trakten. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Newfoundland och Labrador